Погосский — фамилия:

 Погосский, Александр Фомич (1816—1874) — русский писатель и издатель.
 Погосский, Виктор Викентьевич (1858—1930) — российский военный, запечатлённый В. А. Серовым на картине «Портрет военного».
 Погосский, Владислав Викентьевич (1859—1920) — российский военный юрист, брат Виктора Погосского.
 Погосский, Евгений Иванович (1893—1972) — русский и советский авиационный инженер и пилот.
 Погосский, Иван Иванович (1896—1934) — русский и советский авиаконструктор.

Примечания

См. также 
 Погосян
 Погосов